Hauenschild ist ein deutscher Familienname. Folgende Personen tragen diesen Namen:

 Bettina Hauenschild (* 1964), deutsche Schauspielerin und Heilpraktikerin
 Bruno von Hauenschild (1896–1953), deutscher Offizier und Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Carl Hauenschild (1926–2012), deutscher Zoologe
 Caspar von Hauenschild (* 1947), Vorstandsmitglied der Bayerischen Vereinsbank AG
 Christa Hauenschild, deutsche Hochschullehrerin an der Universität Hildesheim
 Hans Hauenschild (1842–1901) Forscher und Erfinder, Inhaber zahlreicher Patente auf dem Gebiet der Zementproduktion
 Karl Hauenschild (1920–2006), deutscher Gewerkschafter
 Lydia Hauenschild (* 1957), deutsche Schriftstellerin
 Paul Hauenschild (1882–1962), deutscher Fußballfunktionär und Mäzen des Hamburger SV
 Peter Hauenschild (* 1958), österreichischer Grafiker und Medienkünstler
 Richard Georg Spiller von Hauenschild (Pseudonym: Max Waldau; 1825–1855), deutscher Schriftsteller
 Wilfried Hauenschild, deutscher Hochschullehrer an der Universität Paderborn (Informatik)

Siehe auch:
 Hauschild
 Haunschild
 Hauenschildt